Кото́вск е име на градове в Съветския съюз, наименувани в чест на съветския военен и политически деец комбриг Григорий Иванович Кото́вский (1881-1925).

Градове 
 Котовск – име (от 1940 г.) на град в Тамбовска област, Русия
 Котовск – име (от 1935 г.) на град в Одеска област, Украйна, където е погребан Котовский
 Котовск – име (1965-1990) на град Хънчещъ, Молдова, където е роден Котовский

Райони 
 Кото́вски градски окръг – в Тамбовска област, Русия с център гр. Кото́вск
 Кото́вски район – в Одеска област, Украйна с център гр. Кото́вск
 Ко́товски район – във Волгоградска област, Русия с център гр. Ко́тово

Улици в България 
 Котовск – име на улица в квартал "Здравец" в град Русе, България.